Abashiri hat folgende Bedeutungen:

 Abashiri, Stadt auf der japanischen Insel Hokkaidō
 Unterpräfektur Abashiri (heutiger Name: Unterpräfektur Okhotsk)
 Abashiri-gun, Bezirk in Japan
 Abashiri, Fluss auf der Insel Hokkaidō
 Abashiri-See, Fluss auf der Insel Hokkaidō
 Abashiri-Quasi-Nationalpark
 Bahnhof Abashiri, Bahnhof in Japan
 (4263) Abashiri, Asteroid des Hauptgürtels
 Abashiri Ikka, japanische Manga-Serie